.қаз è un dominio di primo livello nazionale (ccTLD internazionalizzato per il Kazakistan.

Collegamenti esterni 
 

Domini di primo livello
Kazakistan